Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Düsseldorf Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Mónaco, který vypadl ve čtvrtfinále s Karlovićem.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený hráč Philipp Kohlschreiber z Německa, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou sedmičku Iva Karloviće ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si po dvou letech připsal singlový titul, když naposledy předtím triumfoval na květnovém BMW Open 2012, a získal tak celkově pátou turnajovou trofej kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Philipp Kohlschreiber (vítěz)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  João Sousa (2. kolo)
  Lu Jan-sun (1. kolo)
  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Ivo Karlović (finále)
  Igor Sijsling (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= T Gabašvili
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= D Lajović
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Przysiężny
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Delić
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= D Brown
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Lu Jan-sun
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Matosevic
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= A Giannessi
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Kubler
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Istomin
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Nieminen
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= T Gabašvili
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= M Delić
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= D Brown
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= A Seppi
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Mannarino
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= J Kubler
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=
| RD2-team08= D Istomin
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Düsseldorf Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014